Majssläktet (Zea) är ett släkte i familjen gräs med 5–7 arter. Hit hör bland andra majs. Arterna förekommer naturligt i Mexiko, Guatemala och Nicaragua, men majs odlas över hela världen. Släktets arter kallas ibland teosinter.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svensk Kulturväxtdatabas
Gramene

Gräs
Ma Växtindex
Majs